Тверитинов, Дмитрий:
 Тверитинов, Дмитрий Евдокимович (1667—1741) — религиозный вольнодумец.
 Тверитинов, Дмитрий Иванович (1923—1953) — Герой Советского Союза.